Hloubětín (wijk), een wijk van de Tsjechische hoofdstad Praag
 Hloubětín (metrostation), een metrostation van de metro van Praag